

Damen-Staatsmeister-Playoff 
Der Staatsmeistertitel wurde in einem Play-Off ermittelt, an dem die vier Teams teilnahmen, die in der EWHL spielten: The Ravens Salzburg, Vienna Flyers, EHV Sabres Wien, DEC Dragons Klagenfurt.

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele wurden am 2. und 4. Februar 2007 ausgespielt.

 EHV Sabres Wien - EHC Vienna Flyers 8:1 (1:0, 4:1, 3:0)
 EHC Vienna Flyers - EHV Sabres Wien 3:4 n. V. (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)

 EC The Ravens Salzburg - DEC Dragons Klagenfurt 11:2 (3:1, 6:0, 2:1)
 DEC Dragons Klagenfurt- EC The Ravens Salzburg 0:16 (0:4, 0:7, 0:5)

Spiel um Platz 3 
 Vienna Flyers - DEC Dragons Klagenfurt: 2:1 (3:5, 6:3, 5:1)

Finale 
 EC The Ravens Salzburg - EHV Sabres Wien: 1:2 (5:2, 0:1, 3:4 n. P.)

Mit dem Finalsieg gewannen die EHV Sabres Wien ihren fünften Meistertitel.

Dameneishockey-Bundesliga 
An der DEBL nahmen sieben Teams teil. Der Grunddurchgang dauerte vom 14./15. Oktober 2006 bis zum 20./21. Januar 2007. Die besten vier Teams qualifizierten sich für das Halbfinale und spielten den Meistertitel jeweils im Best-of-Three Modus aus. Die drei ausgeschiedenen Teams spielten eine Platzierungsrunde um die Plätze 5 bis 7.

Tabelle nach dem Grunddurchgang

Halbfinale 
 Gipsy Girls Villach  - Neuberg Highlanders: 13:6, 3:7
 Red Angels Innsbruck - 1. DEC Devils Graz: 4:1, 5:1

Spiel um Platz 3 
 Neuberg Highlanders  - 1. DEC Devils Graz: 3:2, 3:1

Finale 
 Gipsy Girls Villach  - Red Angels Innsbruck: 9:2, 7:2

Statistik

2. Bundesliga

Tabelle

Weblinks 
 Saisonübersicht bei hockeyarchives.info

2006
Eishockeysaison 2006/07